Larrabee peut se référer à :

Toponymes 

 , localité du comté de Humboldt en Californie.
 Larrabee, une ville du comté de Cerro Gordo, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Monmouth, dans le New Jersey.
 , une ville  du comté de Waupaca, dans le Wisconsin.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Manitowoc dans le Wisconsin.
  dans la ville de Bellingham (Washington).

Patronymes 

 , représentant du Wisconsin.
 , homme d'affaires américain.
 Constance Stuart Larrabee, photographe sud-africain.
 , soldat de l'Armée de l'Union.
 Michael Larrabee, athlète américain
 ,  gouverneur de l'Iowa.
 , représentant de l'Indiana.
 , président de l'université DePauw à Greencastle (Indiana).

Autres 
 Larrabee, un projet de carte d'Intel Corporation.

Homonymie de toponyme